Haddenham puede referirse a:

 Haddenham (Buckinghamshire), Inglaterra
 Haddenham (Cambridgeshire), Inglaterra